L'expression Une poule sur un mur peuvent faire référence à :
 Une poule sur un mur, une chanson française traditionnelle (chanson enfantine).
 Une poule sur un mur, un film français réalisé par Maurice Gleize, sorti en 1936.